Den Familiennamen Ihlée tragen:

 Eduard Ihlée (1812–1885), deutscher Historien- und Porträtmaler der Düsseldorfer Schule
 Johann Jakob Ihlée (1762–1827), deutscher Schriftsteller, Theaterleiter und Librettist